Palo Santo kan syfta på följande:

Bursera graveolens - även känt som Palo Santo eller Palosanto - ett trädslag.

Argentina 

 Palo Santo (ort i Argentina), Formosa,

Mexiko 

 Palo Santo, Mexiko, Tamaulipas, Aldama, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar